Estación Central kan syfta på: 

 Estación Central – en kommun i provinsen Santiago
 Estación Central (metro de Santiago) – en station i Santiagos tunnelbana
 Estación Central (station) – Santiagos centralstation